«Сандвикен» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Дивизионе 2, четвёртом по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1918 году, домашние матчи проводит на стадионе Йернваллен, вмещающем 7 000 зрителей. В высшем дивизионе чемпионата Швеции «Сандвикен», в период с 1930 по 1961 годы провёл в общей сложности 20 сезонов, лучшим из которых стал сезон 1936, когда «Сандвикен» завоевал бронзовые медали чемпионата. В кубке Швеции клуб однажды в своей истории доходил до финала, в 1970 году он уступил в финале клубу «Отвидаберг» со счётом 0:2.

Достижения 
 Бронза чемпионата Швеции (1): 1936
 Финалист кубка Швеции (1): 1969/70

Известные игроки и воспитанники 

  Кевин Битти
  Йёста Дункер
  Сигге Парлинг
  Ким Чельстрём

Известные тренеры 
  Даи Эстли
  Томас Нурдаль

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на foot.dk
 Профиль на weltfussballarchiv.com
 Профиль на soccerway.com

Футбольные клубы Швеции